Поланец:

 Поланец — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Сташувский повят.
 Поланец — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сташувский повят, Свентокшиское воеводство.